Birdie – termine golfistico che indica il risultato di -1 sul par
 Birdie – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America
 Birdie – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter
Birdie – film del 2021 diretto da Gregory Alan Williams
 Birdie the Early Bird – personaggio di McDonaldland
 Birdie Tebbetts – giocatore di baseball e imprenditore sportivo statunitense

Pagine correlate 
 Birdy